Лореда:

Топонимы 
 Лореда (Аркуш-ди-Валдевеш) — район (фрегезия) в Португалии.

Персоналии 
 Лореда, Валери (род. 1998) — американская тхэквондистка и боец смешанных единоборств.

См. также 
 Лореду